Ву́лиця Пу́шкінська — вулиця в історичній частині міста Миколаєва. Названа на честь російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна.

Розташування 

Пушкінська вулиця — поперечна вулиця в Городовій частині старого Миколаєва.

Нині вона тягнеться від проспекту Героїв України, проходить через Інгульський міст до Флотського бульвару, де вона колись починалась, та йде до Привокзальної площі, де розташовувався старий залізничний вокзал.

Історія 
Перша назва — Бульварна вулиця, запропонована поліцмейстером П. І. Федоровим у 1822 р. і не затверджена адміралом О. С. Грейгом, пов'язана з Бульваром (нині Флотський бульвар), від якого вулиця бере свій початок. Повторно цю ж назву запропонував поліцмейстер Г. Г. Автономов в 1835 р. Назва була затверджена адміралом М. П. Лазарєвим. В кінці XIX століття, у зв'язку з повсюдним святкуванням ювілейної дати О. С. Пушкіна, Міська дума перейменувала вулицю в Пушкінську. Згідно з дослідженнями істориків, поет побував у Миколаєві не менше 5-6 разів.

Будівлі та пам'ятки 
 На початку вулиці до 150-річчя з дня смерті поета, у сквері, що носить його ім'я, встановлено пам'ятник О. С. Пушкіну.
 За сквером Пушкіна — будівля Першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Перед будівлею — Пам'ятник Героям війни 1812 року.
 За адресою вулиця Пушкінська, 35 знаходиться «Будинок з атлантами» — пам'ятка архітектури місцевого значення, збудований в кінці XIX століття в стилі неоренесансу.
 На розі вулиць Пушкінської та Потьомкінської з дня заснування міста знаходилася дерев'яна церква Святителя Миколая, побудована греками. У 1812 р. церква занепала, і замість неї греки побудували в 1813—1817 роках нову, кам'яну, на розі Фалєєвської та Нікольської вулиць («Грецька церква»), яка існує і понині.
 За адресою вулиця Пушкінська, 71 розташований Миколаївський технікум залізничного транспорту.
 За Інгульським мостом, де вулиця Пушкінська переходить у проспект Героїв України, знаходиться парк Перемоги.

Література 
 Крючков, Ю. С. История улиц Николаева: топонимический путеводитель по городу и окрестностям. — Николаев: Возможности Киммерии, 1997. — 160 с.

Джерела 
 http://www.familyface.net/nikolaev/street.php?682 
 Вулиці Миколаєва
 Вулиця Пушкінська на мапі Миколаєва

Пушкінська
Пушкінська
Миколаїв
Пушкінська